Dylan Page (jugador de basquetbol) (Amherst, 1982), jugador de basquetbol estatunidenc
 Dylan Page (ciclista) (1993), ciclista suís